Большая Владимировка — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Большая Владимировка — прежнее (до 8 ноября 2007 года) название села Бескарагай, центра Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Большая Владимировка — село в Медвенском районе Курской области.